

Etymologie 
Le patronyme néerlandais Vermeer provient d'un endroit où se trouve une étendue d'eau stagnante (nl:meer : lac). Il peut aussi provenir du nom .

Le ver- est une contraction de van et der.

Le mot meer peut être décliné au pluriel : meren.

Il peut aussi prendre l'ancien suffixe locatif -t.

voir aussi la variante  et ses dérivés.

Jeff VanderMeer (1968- ), auteur américain de fantasy;
Jim Vandermeer (1980- ), joueur américain de hockey sur glace.

Homonymie de patronyme
Patronyme flamand
Patronyme néerlandais